Damas kan syfta på följande:

 Damas (fjärilar) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Egypten 

 Damāş, ort, Ad-Daqahliyya,

Frankrike 

 Damas-et-Bettegney, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Damas-aux-Bois, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Syrien 

 Minţaqat Dimashq, distrikt, Damaskus, 
 Damaskus, huvudstaden, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar